François Cuzin (1914-1944), professeur de philosophie et résistant français ; 
Jean-Marie Cuzin, peintre, écrivain, scénariste et dessinateur de bande dessinée français, actif depuis 2005.